Parallax kan avse:

 Parallax – ett begrepp inom optik och astronomi
 Parallax Inc. – ett företag som tillverkar robotdelar för undervisningsändamål
 Parallax Software – ett företag som utvecklar datorspel, bland annat spelserien Descent
 Parallax (spel) – ett datorspel avsett för Commodore 64
 Parallax (TV-serie) – en australisk TV-serie
 Parallax (DC Comics) – en superskurk i DC Comics